Il balordo è un titolo che può essere riferito a:
Il balordo, romanzo di Piero Chiara
Il balordo, sceneggiato televisivo RAI del 1978 tratto dal romanzo di Chiara